Der talentierte Mr. Ripley steht für:

 Der talentierte Mr. Ripley (Roman), Roman von Patricia Highsmith (1955)
 Der talentierte Mr. Ripley (Film), US-amerikanisch-italienischer Film von Anthony Minghella (1999)